Бори́с Дья́ков:
 Дьяков, Борис Александрович (1902—1992) — русский советский писатель, драматург и журналист.
 Дьяков, Борис Фёдорович (1907—?) — геолог-нефтяник, лауреат Ленинской премии.